Burgambach ist ein Ortsname:

 Burgambach, veralteter deutscher Name der Stadt Baccarat im Département Meurthe-et-Moselle, Region Lothringen, Frankreich
 Burgambach (Scheinfeld), Ortsteil der Stadt Scheinfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken